Кейл — альтернативное название кудрявой капусты. Также английская фамилия:

Известные носители:
 Кейл, Брюстер (род. 1960) — американский программист, интернет-предприниматель.
 Кейл, Джей Джей (1938—2013) — американский певец, гитарист, автор песен.
 Кейл, Джон (род. 1942) — валлийский музыкант, автор песен и музыкальный продюсер.
 Кейл, Пола (род. 1970) — американская актриса театра, телевидения и кино.
 Кейл, Полин (1919—2001) — американский кинокритик и журналист.